Аа (Å [o:] — або просто А з протяжною вимовою) — в кельтських мовах означало вода, річка. Цю назву мають або мали до недавнього часу багато річок в Данії (близько 60), Німеччині (близько 15), Нідерландах (близько 10), Швейцарії (близько 10), а також кілька річок у Бельгії, Північній Франції, Швеції та Норвегії. Так називалися деякі річки в Прибалтиці, зокрема в Латвії — Курляндська Аа (тепер Лієлупе) і Ліфляндська Аа (тепер Гауя).
 Аа () — село на північному сході Естонії у волості Люганусе повіту Іда-Вірумаа.
 Аа () — тип лавового потоку, розірваного на окремі частини з нерівною шлаковою поверхнею.
 АА () — спільнота анонімних алкоголіків.

Література 

 
  — С. 7.